Ейч Пи Оупън 2010 е 2-рото издание на Ейч Пи Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Осака, Япония от 11 до 17 октомври.

Поставени тенисистки 
  Саманта Стосър (четвъртфинал)
  Марион Бартоли
  Шахар Пеер
  Мария Кириленко (2 кръг, отказва се поради контузия на лявото бедро)
  Алла Кудрявцева (1 кръг)
  Кимико Дате
  Ивета Бенешова (четвъртфинал)
  Грета Арн (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Ейч Пи Оупън